Лампунг:

 Лампунг — народ в Индонезии;
 Лампунг — язык одноимённого народа;
 Лампунг — провинция в Индонезии;
 Восточный Лампунг — округ в провинции Лампунг;
 Западный Лампунг — округ в провинции Лампунг;
 Северный Лампунг — округ в провинции Лампунг;
 Центральный Лампунг — округ в провинции Лампунг;
 Южный Лампунг — округ в провинции Лампунг;
 Университет Лампунга — вуз в городе Бандар-Лампунг, Лампунг, Индонезия;
 «Лампунг Пост» — газета, выходящая в провинции Лампунг

См. также 
 Бандар-Лампунг